Grotte du Chaos (Chaos Cave en anglais) désigne plusieurs grottes dont :
 Grotte du Chaos (France), dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ;
 Grotte du Chaos (Afrique du Sud) ;
 Grotte du Chaos (Grèce), près de Mesaria, sur l'île Andros, dans l'archipel des Cyclades, en périphérie d'Égée-Méridionale.